Klose har flera betydelser:

Personer 
 Adolf Klose (1844–1923), tysk järnvägskonstruktör och uppfinnare
 Bob Klose (född 1944), brittisk fotograf och musiker
 Dennie Klose (född 1979), tysk komiker
 Drakkar Klose (född 1988), amerikansk MMA-utövare
 Friedrich Klose (1862–1942), tysk komponist
 Hanna Klose-Greger (1892–1973), tysk författare och konstnär
 Hans-Ulrich Klose (född 1937), tysk politiker (SPD)
 Hans-Ulrich Klose (CDU) (född 1935), tysk politiker (CDU)
 Hyacinthe Klosé (1808–1880), fransk komponist
 Kevin Klose, VD för amerikanska National Public Radio
 Kirsten Klose (född 1977), tysk friidrottare (släggkastare)
 Miroslav Klose (född 1978), tysk fotbollsspelare
 Simon Klose (född 1975), svensk dokumentär- och vmusikvideofilmare
 Timm Klose (född 1988), schweizisk fotbollsspelare

Musik 
Kut Klose, amerikansk R&B-musicalgrupp

Se även 
Close

Tyska efternamn